Vogelius peut faire référence à :

Patronymes 
 Frands Mikkelsen Vogelius (1640-1702), prêtre danois
  (1920-1986), avocat argentin
  (1740-1784), juriste
 Paul August Giern Vogelius (1862-1894), peintre et illustrateur danois
 Peder Vogelius (1741-1787), prêtre et théologien danois

Prénoms 
  (1842-1913) , géologue danois